Eodromaeus murphi es la única especie conocida del género extinto Eodromaeus (gr. "corredor del amanecer") de dinosaurio saurisquio, terópodo, que vivió a finales del período Triásico, en lo que hoy es Sudamérica.

Características 
Eodromaeus era un dinosaurio relativamente pequeño, con una longitud total de aproximadamente 1,2 metros desde la nariz hasta la cola, y un peso de aproximadamente 5 kilogramos. Eodromaeus era largo y delgado. No se sabe qué tan rápido podría correr Eodromaeus , pero se ha sugerido a unos 30 kilómetros por hora. Es un terópodo carnívoro basal con las extremidades anteriores eran mucho más cortas que las extremidades posteriores, terminando en manos con 5 dígitos. Los dígitos IV y V, el dedo anular y el meñique en humanos, tenían un tamaño muy reducido. Caminaba sobre las dos patas traseras, tal y como lo hacía un contemporáneo suyo, Eoraptor, si bien ambos tenían varias diferencias en el esqueleto.

Descubrimiento e investigación 
Eodramaeus fue descubierto en el año 1996 por el paleontólogo argentino Ricardo N. Martínez y el voluntario de la Fundación Earthwatch James Murphy. En un principio pensaron que se trataba de otro ejemplar de Eoraptor, pero a medida que se fue preparando el material los investigadores se dieron cuenta de que se trataba de un nuevo dinosaurio. El nombre específico murphi es en honor a James Murphy.

Se trata de un terópodo basal, que vivió durante el periodo Triásico Superior a mediados de la época del Carniense, hace aproximadamente 231.4-229 millones de años en lo que hoy es Argentina. Se descubrió su existencia gracias al holotipo PVSJ 560, un esqueleto articulado casi completo recuperado del Valle de la Luna, miembro de la parte superior de la Formación Ischigualasto, y los materiales referidos PVSJ 534, PVSJ 561, PVSJ 562 y PVSJ 877 también del Valle de la Luna, La Peña y Cancha de Bochas todos miembros de Ischigualasto que datan de la etapa de la fauna de Carniano temprano del Triásico Tardío temprano, hace aproximadamente 232–229  millones de años. Eodromaeus fue nombrado por Ricardo N. Martínez, Paul C. Sereno, Oscar A. Alcober, Carina E. Colombi, Paul R. Renne, Isabel P. Montañez y Brian S. Currie en 2011 y la especie tipo es Eodromaeus murphi.

Clasificación 
Eodromaeus es considerado como uno de los primeros miembros de Theropoda, el grupo que incluye a los dinosaurios carnívoros. El descubrimiento de Eodromaeus llevó a algunos a creer que Eoraptor, generalmente considerado como un terópodo, probablemente representaba uno de los sauropodomorfos más basales, el grupo que incluye animales como Apatosaurus. Esto ha sido cuestionado desde entonces, con Bergman y Sues reclamando a Eoraptor como un terópodo, como Eodromaeus. Esta relación también se recuperó en los grandes análisis de dinosaurios tempranos y otros dinosaurios que fueron realizados por Baron, Norman y Barrett en 2017.

Filogenia 
Cladograma según Martínez y colaboradores de 2011:

Referencias 

Dinosaurios del Triásico
Theropoda
Dinosaurios de América del Sur
Animales extintos descritos en 2011